Poha ist ein Wort für gepresste, flache Reisflocken, die hauptsächlich in der indischen Küche Verwendung finden. Die Flocken nehmen beliebige Flüssigkeiten schnell auf und garen schneller als normaler Reis. „Poha“ ist auch Teil des Namens verschiedener indischer Gerichte, die diese Reisform benutzen. Oft wird Poha in Süßspeisen oder zur Zubereitung eines Frühstücks verwendet.

Poha hat viele regionale Namen, darunter: avalakki (ಅವಲಕ್ಕಿ, Kannada), pauaa/paunva (પૌંઆ, Gujarati), poya (Rajasthani) Aval (അവൽ, Malayalam) und poha oder pauwa (Hindi).

Gerichte 

 Avil Nanachathu (അവൽ നനച്ചത്): Poha mit Milch, Zucker, Kokosmehl und Bananen.
 Poha Jalebi: Ein in vielen Regionen beliebtes Frühstück.
 Ful Chiura: Poha wird mit Salz angebraten, dann wird ein Ei dazugegeben.

Weblinks 

 Video zur Poha-Erstellung https://www.youtube.com/watch?v=E8wz79L_U0Q
 "Flattened Rice"-Erläuterung https://healthyliving.natureloc.com/flattened-rice-poha-aval-health-benefits/

Einzelnachweise 

Reisprodukt
Lebensmittel